Межзональный турнир по шахматам 1987 (Тузла) — седьмой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1987/1988), проводился в 2 группах.

Первая группа играла с 19 июля по 8 августа в Тузла (Югославия). 18 участниц из 11 стран, в том числе 5 из СССР. Победительницей турнира стала Н. Иоселиани — 13 очков, на очко опередившая К. Арахамию, которая одержала наибольшее число побед — 12. 3—4-е места разделили А. Брустман и Л. Семёнова — по 11½ очков; дополнительный матч выиграла Брустман — 4: 1. Право участия в турнире претенденток завоевали Иоселиани, Арахамия (выполнила норму международного гроссмейстера), Брустман.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1987 год в шахматах
Спорт в Югославии в 1987 году